Kévin Igier (né le  à Paris) est un joueur professionnel français de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Formé au Asnières Hockey Club, il part continuer ses gammes au centre de formation de Rouen.
Il commença sa carrière en senior aux Dock's du Havre en 2004. Les deux années suivantes, il joue également une partie de ses saisons aux Dragons de Rouen qui évoluent en élite française, la Ligue Magnus et représente la France aux championnats du monde moins de 18 ans puis moins de 20 ans. Les Ducs d'Angers le recrutent pour la saison 2007-2008. En 2009, il participe à ses premiers championnats du monde sénior. En 2013-2014, il passe une saison en Division 1 avec l'Anglet Hormadi. Il signe chez les Champions de France en titre, les Diables rouges de Briançon en 2014.

Trophées et honneurs personnels

Ligue Magnus 
 2010 : sélectionné dans l'équipe étoile des joueurs français.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005 || Dock's du Havre || Division 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2005-2006 || Dock's du Havre || Division 2 || 17 || 2 || 2 || 4 || 68 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2006-2007 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 9 || 0 || 0 || 0 || 8 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2006-2007 || Docks du Havre || Division 2 || 14 || 3 || 3 || 6 || 34 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 2007-2008 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 25 || 1 || 1 || 2 || 38 || 8 || 0 || 0 || 0 || 16
|-
| 2008-2009 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 24|| 0|| 2|| 2|| 28|| 10|| 1|| 0|| 1|| 12
|-
| 2009-2010 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 26|| 1|| 4|| 5|| 46|| 13|| 0|| 2|| 2|| 49
|-
| 2010-2011 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 18|| 2|| 3|| 5|| 56|| 3|| 0|| 0|| 0|| 18
|-
| 2011-2012 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 26|| 0|| 5|| 5|| 32|| 11|| 2|| 0|| 2|| 45
|-
| 2012-2013 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 26 || 0 || 4 || 4 || 32 || 5 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2013-2014 || Hormadi Anglet || Division 1 || 25 || 4 || 7 || 11 || 68 || 3 || 0 || 0 || 0 || 16
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 26|| 4|| 6|| 10|| 65|| 8|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
| 2015-2016 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 25|| 4|| 9|| 13|| 74|| 10|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
| 2016-2017 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 43 || 0 || 6 || 6 || 48 || 6 || 0 || 0 || 0 || 10
|-
| 2017-2018 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 43 || 2 || 8 || 10 || 46 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2018-2019 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 44|| 0|| 4|| 4|| 44|| 5 || 0 || 2|| 2|| 2
|-
| 2019-2020 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 31 || 2 || 5 || 7 || 102 || 4 || 0 || 0 || 0 || 24
|-
| 2020-2021 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 21 || 0 || 2 || 2 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 35|| 1|| 4|| 5|| 62|| 6 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2022-2023 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus ||  || || || || ||

Compétitions annexes 

|-
| 2014 || Diables rouges de Briançon || MdC || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || CHL || 6|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Ducs d'Angers || CC || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2

| 2005-2006 || Dock’s du Havre || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
| 2005-2006 || Dragons de Rouen || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007 || Dragons de Rouen || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| || || || ||
|-
| 2008-2009 || Ducs d'Angers || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010 || Ducs d'Angers || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 1|| 1|| 2|| 16
|-
| 2010-2011 || Ducs d'Angers || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2011-2012 || Ducs d'Angers || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2012-2013 || Ducs de Dijon || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2013-2014 || Hormadi Anglet || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2015-2016 || Diables rouges de Briançon || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2016-2017 || Ducs d'Angers || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2017-2018 || Ducs d'Angers || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 0|| 0|| 0|| 18
|-
| 2018-2019 || Ducs d'Angers || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2019-2020 || Diables rouges de Briançon || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2020-2021 || Diables rouges de Briançon || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2021-2022 || Diables rouges de Briançon || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 0|| 0|| 0|| 18

| 2006-2007 || Dragons de Rouen || CdL || -|| -|| -|| -|| -|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008 || Ducs d'Angers || CdL || 6|| 0|| 1|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Ducs d'Angers || CdL || 5|| 1|| 1|| 2|| 10|| 4|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2009-2010 || Ducs d'Angers || CdL || 6|| 1|| 3|| 4|| 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 16
|-
| 2010-2011 || Ducs d'Angers || CdL || 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Chamois de Chamonix || CdL || 1|| 0|| 0|| 0|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2011-2012 || Ducs d'Angers || CdL || 6|| 1|| 3|| 4|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2012-2013 || Ducs de Dijon || CdL || 4|| 0|| 2|| 2|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || CdL || 6|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Diables rouges de Briançon || CdL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2005||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans  || 5 || 0 || 0 || 0 || 6 || -2 || align="left"| Quatrième place de la division 1, groupe A
|-
| 2006|| align="left"| Championnat du monde junior || 5 || 0 || 0 || 0 || 6 || -1 || align="left"| Quatrième place de la division 1, groupe A
|-
| 2007|| align="left"| Championnat du monde junior || 5 || 1|| 1|| 2|| 20|| 0|| align="left"| Quatrième place de la division 1, groupe B
|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde || 6 ||0 || 0 || 0 || 0 || -1|| align="left"| Douzième place
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|Quatorzième place

Références 

Naissance en mars 1987
Joueur international français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque
Joueur des Diables rouges de Briançon